Die Abkürzung MTO bezeichnet:

 den amerikanischen Fachbegriff Mediterranean Theatre of Operations, für den Konflikt zwischen den Alliierten und den Achsenmächten in Nordafrika und Italien im Zweiten Weltkrieg
 den geplanten Mars-Kommunikationssatelliten Mars Telecommunications Orbiter
 die Multilaterale Handelsorganisation Multilateral Trade Organization, welche vor Inkrafttreten in Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) umbenannt wurde.
 eine russische Teleobjektiv-Marke
 ein Verfahren zur Herstellung von Olefinen aus Methanol (Methanol to Olefins)
 den Themenbereich Mensch-Technik-Organisation; in diesen Themenbereich fällt auch die MTO-Analyse (Methode zur ganzheitlichen Analyse von Unternehmen, nach Strohm & Ulich, 1997)
 Schule des Sufismus Maktab Tarighat Oveyssi
 Begriff aus dem Bereich Business Continuity & Emergency Response. Maximum Tolerable Outage = maximal tolerierbare Ausfallzeit 
 Methyltrioxorhenium, eine chemische Verbindung
 Material Take Off: Im Industrie- und Anlagenbau gebräuchlicher Materialauszug einer Konstruktion, welcher beispielsweise für die Erstellung von Stücklisten verwendet werden kann. 
 Make To Order: Engineering- und Fertigungskonzept: Herstellung eines Produkts aufgrund einer Bestellung 
 Multimodal Transport Operator: siehe Frachtführer

MTO